Francja:
 Fétigny – gmina

Szwajcaria:
 Fétigny – gmina w kantonie Fryburg, w okręgu Broye